Ел Пропосито има више значења:

 Ел Пропосито (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пропосито, Ла Кал (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику